Касандра:
 Касандра — прежнее название города Касандрия.
 Касандра (полуостров) — полуостров на севере Греции.
 Касандра (залив) — залив Эгейского моря.
 Касандра (дим) — община (дим) в Греции.
 Дамирон, Касандра (1919—1983) — доминиканская певица, танцовщица и актриса.

См. также